A Thedzso jelentheti a következőket:
 Thedzso kogurjói király
 Thedzso korjói király
 Thedzso koreai király